Harpactognathus est un  genre éteint et fossile de ptérosaures de la famille des Rhamphorhynchidae qui a vécu durant le Jurassique supérieur. Il a été découvert dans la formation de Morrison dans l'Ouest des États-Unis.

Le genre a été nommé et décrit en 2003 par Kenneth Carpenter, David Unwin, Karen Cloward, Clifford Miles et Clark Miles. Le genre se compose d'une seule espèce, Harpactognathus gentryii. Un seul squelette incomplet a été retrouvé à ce jour.

Découverte et étymologie
Harpactognathus est nommé en 2003 par l'équipe ayant découvert son existence, à travers le seul exemplaire de squelette mis au jour. Cette équipe est composée de Kenneth Carpenter, David Unwin, Karen Cloward, Clifford Miles et Clark Miles.

Le nom « Harpactognathus » dérive des mots grecs  (enlèvement, rapt) et  (mâchoire) et signifie « mâchoire qui ravit » ou « mâchoire qui enlève ».

Le nom de la seule espèce constituant ce groupe, Harpactognathus gentryii, rend pour sa part hommage à Joe Gentry, un bénévole du Western Paleontological Laboratories de l'Utah.

Description 
Le squelette d’Harpactognathus est retrouvé dans une couche géologique datée de 155 millions d'années

Le squelette incomplet permet néanmoins d'affirmer que la longueur du crâne d’Harpactognathus était approximativement de trente centimètres pour une envergure d'un mètre et demi. Ces dimensions, si elles étaient confirmées, feraient de l'animal l'un des plus grands ptérosaures à longue queue.

Le seul spécimen connu d’Harpactognathus est caractérisé par l'extrémité de son museau ; son crâne était plus large que haut, et arborait une crête osseuse médiane que des tissus mous pouvaient éventuellement prolonger. Le museau est rétréci et légèrement retourné à son extrémité. Six dents très espacées sont présentes de chaque côté des mâchoires supérieures. Les espaces entre chacune d'entre elles sont concaves. Comme la plupart des ptérosaures, Harpactognathus était carnivore ; son anatomie dentaire suggère qu'il se nourrissait principalement de poissons.

Classification 
Harpactognathus est tout d'abord considéré comme très proche de Scaphognathus crassirostris ; ce dernier lui est postérieur de cinq millions d'années.

Une seconde proposition faite en 2013 par rapproche la phylogenèse d’Harpactognathus de celle des Rhamphorhynchidae, notamment du fait de la ressemblance des crêtes médianes basses. Mais l'analyse phylogénétique est trop incomplète du fait de l'absence de fossile complet.

Voir aussi 

 Formation de Morrison

Liens externes

Bibliographie

Notes et références

Notes

Références taxinomiques

Références 

Rhamphorhynchinae
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2003